Министерство иммиграции, интеграции, национальной идентичности и соразвития Франции было создано президентом Франции Николя Саркози в 2007 году. Саркози предложил образование такого государственного учреждения во время своей заявки на своё председательство в 2007 году.

Саркози вступил в должность  16 мая 2007 года и вскоре после этого объявил состав своего правительства. Он назначил Бриса Ортефе министром нового Министерства иммиграции, интеграции, национальной идентичности и совместного развития. Ортефе позже сместил Эрик Бессон.

Роль Министерства 

 Обуздание миграционных потоков
 Соразвитие
 Улучшение социальной интеграции мигрантов
 Содействие национальной идентичности

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Франции
Франция